I nomi Kangerlussuaq e Sondrestromfjord sono usati per più toponimi groenlandesi:

 Kangerlussuaq – città della Groenlandia nel comune di Qeqqata
 Kangerlussuaq – fiordo della Groenlandia nel comune di Avannaata
 Kangerlussuaq – fiordo della Groenlandia nel comune di Qeqqata
 Kangerlussuaq – fiordo della Groenlandia nel comune di Sermersooq